Plawja (ukrainisch ; russisch Плавья – bedeutet so viel wie „Bienenstock“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Plawja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Plawja (Mukatschewo)